

Geografia

Recea, comune del distretto di Argeș
 Recea, comune del distretto di Brașov
 Recea, comune del distretto di Maramureș
 Recea-Cristur, comune del distretto di Cluj

Recea, comune del distretto di Rîșcani
 Recea, comune del distretto di Strășeni